Nasu bezeichnet:
 einen Landkreis in der Präfektur Tochigi: Nasu-gun (Tochigi)
 ein Lehen mit Sitz in diesem: Nasu (Han)
 eine Stadt in der Präfektur Tochigi: Nasu (Tochigi)
 einen Manga und Anime: Nasu (Manga)

Nasu ist der Familienname folgender Personen:
 Daisuke Nasu (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Jin’yū Nasu (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Kinoko Nasu (* 1973), japanischer Schriftsteller
 Koichi Nasu (1947–2003), japanischer Maler, Grafiker und Objektkünstler
 Maiko Nasu (* 1984), japanische Fußballspielerin
 Mayu Nasu (* 1996), japanische Stabhochspringerin
 Shin’ya Nasu (* 1978), japanischer Fußballspieler